Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2007 v tenisu za mešane dvojice.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. V oklepaju je navedeno kdaj so izpadli.

Rezultati

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

1. del

Spodnji del

3. del

4. del

Mešane dvojice
2007